Małgorzata Anna Bieńkowska – polska socjolożka
 Małgorzata Maria Bieńkowska – polska zootechnik, specjalizująca się w pszczelnictwie